A Major League Soccer 2011 é a 99ª temporada de futebol sancionada pela FIFA nos EUA e no Canadá, a 33ª como primeira divisão nacional na América do Norte e a 16ª temporada da MLS. Nesta temporada duas equipes fazem suas estreias, o Portland Timbers e o Vancouver Whitecaps, suas cidades já tiveram clubes do mesmo nome jogando na USSF Division 2 Professional League que ficou conhecida como a "segunda divisão da Major League Soccer" que foi realizada em 2010. Ambas as equipes se enfrentaram nas quartas de finais do torneio, em que o Whitecaps avançou as semifinais, onde foi eliminado pelo Puerto Rico Islanders que se sagrou campeão posteriormente.

Com a entrada das duas equipes vistas acima na Conferência Oeste, o Houston Dynamo foi movido para a Conferência Leste.

Além dessas estreias, o Kansas City Wizards mudou seu nome para Sporting Kansas City e passou a jogar no estádio Livestrong Sporting Park.

O Primeiro jogo da temporada regular foi realizado no dia 15 de março de 2011. A partida entre o Los Angeles Galaxy e o Seattle Sounders foi realizada no estádio Qwest Field, casa do Sounders, que perdeu o jogo por 1x0. O All-Star Game foi jogado na Red Bull Arena, casa do New York Red Bulls, no dia 27 de julho de 2011; O campeão inglês e vice-europeu Manchester United derrotou a seleção da liga por 4x0.

Mudanças Estruturais de 2010 para 2011 
A mudança mais significativa, foi a expansão dos Play-offs da MLS Cup, que ao invés de oito, passarão a ter dez equipes. As vagas serão determinadas da seguinte maneira: As três melhores equipes de cada conferência garantem vaga automática para os play-offs, e os quatro melhores times da classificação geral, excluindo-se os três primeiros de cada conferência, irão disputar o chamado "Wilcard", que será em jogo único. Assim, um time da Conferência Oeste poderá ser campeão da Leste e vice-versa. Essa nova estrutura será um novo incentivo para o campeão do MLS Supporters Shield (campeão da temporada regular), que irá jogar contra uma equipe 
teoricamente mais fraca.

Além disso, a MLS Reserve Division está de volta, e os times poderão inscrever 30 jogadores. O MLS SuperDraft terá três rodadas, uma a menos do que foi realizado em 2010.

Outras mudanças são que a final da MLS Cup será numerada com numerais romanos. E mais uma vez, devido a entrada dos novos clubes, outra mudança foi realizada: a liga terá 34 rodadas, para que todas as equipes se enfrentem duas vezes na temporada regular.

A janela de transferência internacionais para a MLS foi aberta entre os dias 21 de janeiro e 15 de abril. A janela esteve aberta novamente entre 15 de julho e 14 de agosto

Classificação 
 Atualizada em 13 de Setembro de 2011

Conferência Leste 

 Zona de clasificacão aos playoffs.
 Zona de clasificacão aos playoffs (Wild Card).

Conferência Oeste  

 Zona de clasificacão aos playoffs.
 Zona de clasificacão aos playoffs (Wild Card).

2011
Desporto nos Estados Unidos em 2011
Desporto no Canadá em 2011
2011 no futebol